Roschniw (ukrainisch  bzw. ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Roschniw (Kossiw), Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Kossiw
 Roschniw (Iwano-Frankiwsk), Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk